Fuentepelayo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentepelayo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Fuentepelayo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar